Ignatius kan syfta på:

 Ignatios av Antiochia (cirka 35/50–cirka 107), en martyr, räknas som den tredje biskopen av Antiochia
 Ignatius av Konstantinopel (–877), en patriark av Konstantinopel
 Ignatius av Loyola (1491–1565), jesuitordens grundare
 Ignatius J.Reilly (1937–1969), en amerikansk författare
 Hannes Ignatius (1871–1941), en finländsk militär
 Karl Ferdinand Ignatius (1837–1909), en finländsk historiker, statistiker, senator